Prückel steht für:
 Café Prückel, Wiener Kaffeehaus

Personen:
 Johann Peter Prückel (1653–1690), deutscher Mediziner